The Arizona Wildcat – film del 1927 diretto da R. William Neill (Roy William Neill)
The Arizona Wildcat – film del 1939 diretto da Herbert I. Leeds